T46 ou T-46 peut signifier :
 Fairchild T-46, un avion à réaction léger d'entraînement américain ;
 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, d’après la classification internationale des maladies ;
 T-46, un char léger soviétique ;
 , une classification en athlétisme handisport ;
 T46, une locomotive diesel et électrique de la MTAB.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres